Александра Александровна Спирина (род. 29 сентября 1999) — белорусская шашистка (международные и русские шашки). Чемпионка Белоруссии по международным шашкам (2014), бронзовый призёр чемпионата Белоруссии по русским шашкам (2015).

Входит в сборную Белоруссии, заняла 6 место (вместе с Ольгой Федорович) на командном чемпионате Европы 2014.

Примечания 

Шашисты Белоруссии